O Moinho é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, localizado a norte do bairro Centro. O nome deve-se a um moinho d'água existente no local. É um dos sete primeiros bairros da cidade, criado através da Lei Municipal nº441 de 1977.

Bairros vizinhos 
 Centro
 Figueira
 Rothmann

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha